Slíva může být:

 slivoň slíva či její plod
 někdy další druhy rodu slivoň 

příjmení osob
 David Slíva – český tenista a olympionik na LOH 1908
 Jiří Slíva (* 1947) – český výtvarník a básník
 Josef Slíva (1898-???) – československý krasobruslař
 Josef Slíva (architekt) (1936-2020) – český architekt
 Leopold Slíva (1896–1986) – československý politik, exulant
 Vít Slíva (* 1951) – český básník

Rozcestníky - příjmení